Pedro Suárez de Deza (zm. 1206) – hiszpański duchowny katolicki, biskup Salamanki
 Pedro Suárez de Deza (zm. 1523) – hiszpański duchowny katolicki, biskup La Vegi
 Pedro Suarez de Escobar (zm. 1591) – hiszpański duchowny katolicki, biskup Guadalajary
 Arico Suárez, wł. Pedro Bonifacio Suárez Pérez (1908–1979) – argentyński piłkarz, wicemistrz świata
 Pedro Suárez-Vértiz (ur. 1969) – peruwiański piosenkarz i gitarzysta